Генна́дий Дени́сов:
 Денисов, Геннадий Анатольевич (род. 1960) — советский и узбекистанский футболист.
 Денисов, Геннадий Иванович (1928—2004) — советский и российский строитель